Carl Stemmler ist der Name folgender Personen:

* Carl Stemmler (Naturschützer) (1882–1971), Schweizer Kürschner, Naturschützer und Ornithologe
 Carl Stemmler (Zoologe) (1904–1987), Schweizer Zoologe, Autor, Politiker